Макарей — несколько персонажей древнегреческой мифологии. Может означать:

 Макарей (сын Эола) — сын Эола, брат Канаки.
 Макарей (царь Лесбоса) — сын Гелиоса и Роды, царь Лесбоса.
 Макарей — сын Ликаона, эпоним города  в Аркадии.
 Макарей — спутник Одиссея.
 Макарей — лапиф на свадьбе Пирифоя, убил кентавра Эригдупа.

См. также 
 Макарий (значения)
 Макария (значения)